Николай Степанович Стратонов (22 мая 1920, поселок Новоукраинка, теперь город Новоукраинского района Кировоградской области — ?) — советский государственный деятель, 1-й секретарь Луганского горкома КПУ. Депутат Верховного Совета СССР 7-8-го созывов (в 1967—1974 годах). Член Ревизионной Комиссии КПУ в 1966—1971 г. Кандидат в члены ЦК КПУ в 1971—1974 г.

Биография 
Окончил среднюю школу. Работал на заводах города Ворошиловграда.

С апреля 1942 года служил в Красной армии: комсомольский организатор 191-го отдельного истребительного противотанкового батальона 118-й стрелковой дивизии. Участник Великой Отечественной войны.

После демобилизации работал в литейном цехе Ворошиловградского тепловозостроительного завода.
Член ВКП(б) с 1952 года.
Находился на партийной работе в городе Ворошиловграде (Луганске).

В январе 1963 — ноябре 1973 первый секретарь Луганского (Ворошиловградского) городского комитета КПУ.

В 1973 году был снят с работы и исключен из партии за злоупотребление служебным положением (дело футбольного клуба «Заря»).

Возглавлял отдел на заводе в городе Ворошиловграде.

В 1986 году был восстановлен в членах КПСС с перерывом партийного стажа.

Потом — на пенсии в городе Луганске.

Брат — Стратонов Анатолий Степанович — председатель Дрогобычского горисполкома Львовской области.

Награды и отличия 
 ордена
 медали
 орден «За заслуги перед Луганщиной» (2010)

Ссылки 
 
 
 Р7523 105 151 « Указ Президиума Верховного Совета СССР, принятый 25 августа 1971 года, и материалы к нему /к протоколу № 14/ № 2074-VIII. Том 6»

Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 8-го созыва
Пехотинцы Великой Отечественной войны
Первые секретари Ворошиловградского горкома КП Украины
Делегаты XXIII съезда КПСС
Делегаты XXIV съезда КПСС
Родившиеся в Елисаветградском уезде